Plazivky mohou být:

 plazivky (korýši) – řád drobných korýšů (Harpacticoida)
 tenisky s gumovou podrážkou (starší český název, překlad anglického slova sneakers)
 velmi těsné jeskynní chodby